Правила Бротона () — это набор из семи правил английского бокса, предположительно сформулированных капитаном Джоном Годфри и одобренных Джеком Бротоном и ещё несколькими джентльменами 16 августа 1743 г., для регулирования поединков, проводимых в амфитеатре Бротона. В дальнейшем использовались для проведения боксёрских поединков вне заведения, основанного Бротоном, вплоть до принятия .

Свод правил 

 В середине помоста должен быть расчерчен квадрат со стороной 1 ярд. В начале каждого раунда секунданты должны подвести своего бойца к стороне квадрата, так чтобы оба противника находились на противоположных его сторонах; пока этого не будет сделано, бойцам не позволяется наносить удары.
 После того, как один из бойцов оказался лежащим на полу, для предотвращения каких-либо споров, если секунданту этого бойца не удаётся подвести его к стороне квадрата за 30 секунд, бойцу засчитывается поражение.
 В любом первостепенном бою на помосте имеют право находиться лишь его участники и их секунданты. Аналогичное правило действует и во второстепенных боях, за исключением того, что в них такое право предоставляется и мистеру Бротону, чтобы он мог следить за соблюдением приличий в помещении и помогать рассаживаться джентльменам. Однако он не должен вмешиваться в сам бой. Те, кто станет препятствовать выполнению данного правила, будут немедленно удаляться из помещения. Все посторонние должны покинуть помост незамедлительно после того, как оба бойца разденутся, и до того, как они сойдутся для начала боя.
 Поражение бойцу засчитывается лишь в том случае, если он не может подойти к расчерченной линии за отведённое время, либо если его секунданты объявят его проигравшим. Секундантам не позволяется задавать каких-либо вопросов сопернику их подопечного или призывать соперника сдаться.
 Во второстепенных боях победитель получает 2/3 причитающейся суммы; раздел обязан происходить открыто, прямо на помосте, даже если между участниками были достигнуты какие-то иные договорённости по этому поводу.
 Для предотвращения споров в первостепенных боях их участники должны при выходе на помост выбрать из присутствующих джентльменов двух посредников (судей), которые будут разрешать разногласия, возникающие по ходу боя. В случае, если они разойдутся во мнениях, должен быть выбран третий посредник, чьё решение и будет окончательным.
 Запрещено наносить удары по упавшему сопернику, хватать соперника за волосы, штаны, или иные части тела ниже пояса. Участник, опустившийся на колени, считается упавшим.

Примечания

Литература 

 William Oxberry. Pancratia, or A History of Pugilism. — London, 1812.

См. также 

 Кулачный бой

Бокс